David Wright – angielski piłkarz występujący w Crystal Palace
 David Wright – amerykański baseballista występujący w New York Mets